

Персоналії 
 Баффі Сент-Марі (1941) — канадська фолк-співачка індіанського походження.

Сент-Марі — місто, штат Вісконсин
 Сент-Марі — переписна місцевість, штат Монтана

Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Жер

 Сент-Марі-де-ла-Мер — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон.
 Сент-Марі-де-Ре — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Розташований на острові Іль-де-Ре.
 Сент-Марі-де-Шиньяк — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Сент-Марі-дю-Мон — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Сент-Марі-дю-Мон — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Манш.
 Сент-Марі-ла-Бланш — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Сент-Марі-Ломон — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос.
 Сент-Марі-Утр-л'О — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос.
 Сент-Марі-сюр-Уш — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Серр-Сент-Марі — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.

Сент-Марі — колишня назва острова Нусі-Бураха () в Індійському океані біля північно-східного узбережжя Мадагаскару.